Randugunting kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Randugunting, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Randugunting, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar